Вељко Маринковић (Београд, 7. август 1925 — Београд, 12. јануар 1991) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1968. || Самци ТВ серија||
|-
| 1968. || Парничари ТВ серија || /
|-
| 1969. || Музиканти ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Љубав на сеоски начин ТВ серија || Јеленко
|-
| 1970. || Леваци ТВ серија || Милинковићев колега
|-
| 1970. || Србија на Истоку ТВ филм || /
|-
| 1971. || Дипломци ТВ серија || /
|-
| 1971. || Чеп који не пропушта воду ТВ кратки филм || /
|-
| 1972. || Позориште у кући ТВ серија || Продавац антиквитета
|-
| 1972. || Мајстори ТВ серија || /
|-
| 1973. || Камионџије ТВ серија || Аутомеханичар
|-
| 1974. || Отписани || Агент
|-
| 1974. || Приче о псима ТВ филм || /
|-
| 1974. || Отписани ТВ серија || Агент
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине ТВ серија || /
|-
| 1975. || Сведоци оптужбе ТВ филм || /
|-
| 1977. || Усијане главе ТВ серија || Поштар
|-
| 1977. || Бабино унуче ТВ серија || Трифуновић
|-
| 1978. || Стићи пре свитања || Петроније
|-
| 1978. || Повратак отписаних ТВ серија || Жандар, шофер с брковима
|-
| 1979. || Герсла ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Приповедања Радоја Домановића ТВ серија || Пролазник
|-
| 1980. || Врућ ветар ТВ серија || Бобов нови колега у уреду / Главни судија
|-
| 1980. || Само за двоје ТВ филм || Странка на шалтеру
|-
| 1981. || Светозар Марковић ТВ серија || /
|-
| 1981. || Краљевски воз || Господин са шеширом
|-
| 1982. || Сијамци ТВ мини серија || /
|-
| 1982. || Приче из радионице ТВ серија || /
|-
| 1982. || Приче преко пуне линије ТВ серија || Јеленко
|-
| 1982. || Тесна кожа || Добитник свих 13 погодака
|-
| 1984. || Јагуаров скок || Убица на саслушању
|-
| 1986. || Тајна Лазе Лазаревића ТВ филм || Поротник 2
|-
| 1986. || Неозбиљни Бранислав Нушић ТВ филм || Глумац „Газда Миладин”
|-
| 1987. || Вук Караџић ТВ серија || Сељак
|-
| 1989. || Балкан експрес 2 || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Заборављени ТВ серија || Адамов комшија
|-
| 1991. || Ноћ у кући моје мајке || Поп
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1925.
Умрли 1991.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда